Die Thai League 4 (Thai: ), allgemein als T4 bezeichnet, die seit der Saison 2017 ausgetragen wird, ist die vierte Fußballliga in Thailand.

Die Liga ist in 6 Regionen eingeteilt:
 Northern Region
 North Eastern Region
 Eastern Region
 Western Region
 Bangkok Metropolitan Region
 Southern Region

Vereine seit 2017

Northern Region

North Eastern Region

Eastern Region

Western Region

Bangkok Metropolitan Region

Southern Region

Meister und Vizemeister der einzelnen Regionen

Northern Region

North Eastern Region

Eastern Region

Western Region

Bangkok Metropolitan Region

Southern Region

Aufsteiger in die Thai League 3

Beste Torschützen seit 2017

Northern Region

North Eastern Region

Eastern Region

Western Region

Bangkok Metropolitan

Southern Region

Sponsoren der Thai League 4

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

 
Erstveranstaltung 2017